Viper pode ser:
Viper, banda brasileira de heavy metal
Viper, série de televisão estrelada por Joe Nipote
Viper, filme com Peter Maris (1988)
Viper, filme com Lorenzo Lamas (1994)
Viper, filme com Jerry Butler (1996)
Dodge Viper, um modelo de carro esportivo
Viper, vilã da Marvel Comics

Desambiguação